Tremont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tremont (Illinois)
Tremont (Maine)
Tremont (Mississippi)
Tremont (Pennsylvania)
 
Trémont (Maine-et-Loire)
Trémont (Orne)
Trémont-sur-Saulx,  Meuse